Bliss est un mot anglais signifiant joie, allégresse, béatitude.

Patronyme 

Arthur Bliss (1891-1975), compositeur britannique ;
Boti Ann Bliss (née en 1975), actrice américaine ;
Caroline Bliss (née en 1961), actrice britannique ;
Cornelius Newton Bliss (1833-1911), homme politique américain ;
Henry Edward Ernest Victor Bliss (1869-1926), dit Baron Bliss, voyageur britannique et bienfaiteur du Belize
Henry Evelyn Bliss (1870-1955), bibliothécaire américain ;
Frederick Jones Bliss (1859-1937), archéologue américain ;
Julian Bliss (né en 1989), clarinettiste britannique ;
Charles K. Bliss (1897-1985), inventeur d'un système d'écriture ;
Lela Bliss (1896-1980), actrice américaine ;
Mildred Bliss (1915-1989), catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine ;
Michael Bliss (1941-2017), historien canadien ;
Mike Bliss (né en 1965), pilote américain de NASCAR ;
Nathaniel Bliss (1700-1764), astronome britannique ;
 (?-?), espion et ingénieur américain ;
Sister Bliss (Ayalah Deborah Bentovim, née en 1970), artiste anglaise.

Toponyme

États-Unis 
 Bliss, ville de l'Idaho ;
 Bliss, zone non incorporée (Unincorporated community), du comté d'Adair, dans le Kentucky ;
 Bliss, census-designated place située dans l’État de New York.

Sénégal 
 Les îles du Bliss, l'embouchure du fleuve Casamance, au sud du Sénégal.

Musique

Chansons 
  est le nom d'une chanson de Mariah Carey figurant sur son album Rainbow, sorti en 1999.
 Bliss est le nom d'une chanson et d'un album de la chanteuse canadienne, québécoise Sofia de Medeiros.
 Bliss est une chanson du groupe de rock Muse, de l'album Origin of Symmetry.
  est une chanson de Tori Amos, de l'album To Venus and Back.
 BLISS est le premier titre du remix de Mystica par Paul Oakenfold - Global Underground 7 : New york
  est une chanson du groupe australien Tame Impala qui se trouve sur leur premier album Innerspeaker.
 Bliss est le nom d'une chanson du groupe de rap US Flatbush Zombies.
 Bliss est le nom d'une chanson de Vanessa Paradis, issue de l'album éponyme.

Albums 
 Bliss est un album studio de la chanteuse française Vanessa Paradis.
  est un album de Nikki Webster.
  est un album de P.M. Dawn.

Groupes 
 est un groupe électro-opéra-pop danois (label Music For Dreams).
BLISS est un groupe de rock français.

Cinéma 
  est un film de 1917 avec Harold Lloyd ;
 Bliss est un film de 1985 réalisé par Ray Lawrence ;
 Bliss est un film de 1997 réalisé par Lance Young ;
 Bliss (Whip It) est un film de 2009 réalisé par Drew Barrymore avec Elliot Page ;
 Bliss est un film de 2019 réalisé par Joe Begos ;
 Bliss est un film de 2021 réalisé par Mike Cahill ;
 Bliss est le nom de l'arme ou du pouvoir détenu par Anna pour "contrôler" ses semblables dans la série V.

Télévision 
 Bliss est une série dramatique canadienne dont les épisodes sont écrits et réalisés par des femmes mettant en scène les désirs, les passions et les fantasmes érotiques de la gent féminine.
 Bliss, téléfilm britannique diffusée en 1995 ;
 Bliss, téléfilm néo-zélandais diffusée en 2011 ;

Informatique 
 BLISS est un langage de programmation de bas niveau développé dans les années 1970 à l'université Carnegie-Mellon, aux États-Unis.
 Bliss est un virus informatique sous GNU/Linux créé pour démentir l’immuabilité de ce dernier.
 Bliss (Colline verdoyante), le fond d'écran par défaut de Microsoft Windows XP.

Autres 
 Bliss est une école de surf à la Martinique (Antilles françaises).
 Le Bliss est une langue idéographique développée par Charles K. Bliss.
Bliss est un cratère lunaire.
Fort Bliss
 Bliss est le prénom d'une des héroïnes des romans, Les Vampires de Manhattan (2007), Les Sang-bleu, Les Sang-d'argent et Le Baiser du Vampire de Melissa de la Cruz.
 Bliss est une marque de presse française, disparue aujourd'hui après la liquidation judiciaire de la société en 2011.
 La bliss est un nom courant de la benzylpipérazine, un produit stupéfiant.
 , entreprise américaine de cosmétique, fondée en 1996.

Patronyme anglais